F9 puede hacer referencia a:

 , una tecla de función en un teclado de computadora.
 F9 (película), película estadounidense de 2021.
 Factor IX, factor de coagulación.
 Curtiss F9C Sparrowhawk, caza biplano de los años 1930.
 Falcon 9, cohete de SpaceX.
 Frontier Airlines (código IATA, F9), aerolínea de bajo costo estadounidense.
 Grumman F9F Panther, aeronave de caza naval estadounidense.
 Grumman F-9 Cougar, variante del F9F Pantera